Sjöberg är ett vanligt svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Sjöberg 16 452
 Sjöbergh 29
 Siöberg 8
 Sjøberg 4
 Sjööberg 3
 Sjoeberg 1
 Schöberg 1
 Tillsammans blir detta 16 498 personer. På listan med Sveriges vanligaste efternamn hade Sjöberg 2012 plats nummer 37 med 16 512 personer.

Personer med efternamnet Sjöberg

A
 Agnes Sjöberg (1888–1964), finländsk veterinär
 Albert Sjöberg (1871–1932), svensk-fransk målare och tavelkonservator
 Alf Sjöberg (1903–1980), regissör, manusförfattare, skådespelare
 Anders Sjöberg, flera personer
 Anders Sjöberg (ingenjör) (född 1935), professor i vattenbyggnad, högskolerektor
 Anders Sjöberg (militär) (född 1924), överste i flygvapnet
 Anders Sjöberg (präst) (född 1957), präst och författare
 Anders Sjöberg (slavist) (1926–1990), professor i slaviska språk
 André Sjöberg (född 1974), skådespelare
 Anne Charlotte Sjöberg (1864–1947), akvarellist, tecknare och grafiker
 Arne Sjöberg (läkare) (1901–1992), öronläkare, professor
 Arne Sjöberg (1916–2000), skulptör och målare
 Arthur Sjöberg (aktiv 1922), friidrottare
 Axel Sjöberg, flera personer
 Axel Sjöberg (fotbollsspelare) (född 1991)
 Axel Sjöberg (konstnär) (1866–1950), konstnär, illustratör
 Axel Sjöberg (smed) (1880–1966), konstsmed, uppfinnare och tandatlet
 Axel Hemming-Sjöberg (1884–1958), advokat
 Axel Paulus Sjöberg (1839–1913), fabriksidkare

B
 Bengt Sjöberg, flera personer
 Bengt Sjöberg (apotekare) (1924–1969), apotekare
 Bengt Sjöberg (militär) (1925–2010), militär
 Bengt Sjöberg (affärsman) (1949–2017), affärsman
 Bernt Sjöberg (född 1955), rullstolscurlare
 Bertil Sjöberg (konstnär) (1914–1999), målare och tecknare
 Birger Sjöberg, flera personer
 Birger Sjöberg (1835–1875), fotograf och målare
 Birger Sjöberg (född 1953), författare
 Birger Sjöberg (1885–1929), skald, författare, vissångare, tidningsman
 Bo Sjöberg (konstnär) (1915–1994), målare, tecknare och grafiker
 Bo Sjööberg (född 1938), målare och grafiker
 Boris Sjöberg (1930–2018), en finländsk matematiker
 Britt-Marie Sjöberg (född 1944), molekylärbiolog, professor

C
 Carl Sjöberg, flera personer
 Carl Sjöberg (tecknare) (1775–?)
 Carl August Sjöberg (aktiv på 1800-talet), bildhuggare
 Carl Leopold Sjöberg (1861–1900), kompositör och läkare
 Claes Sjöberg (född 1954), journalist
 Curt Sjöberg (1897–1948), gymnast och simhoppare

D
 Daniel Sjöberg (född 1972), skådespelare

E
 Eddie Sjöberg (född 1961), gitarrist
 Edvin Sjöberg (1865–1894), violinist
 Elin Sjöberg (1864–1950), målare
 Emil Sjöberg (1852–1939), jurist och ämbetsman 
 Emma Sjöberg (född 1968), fotomodell, TV-programledare, skådespelare
 Erik Sjöberg, flera personer
 Eric Sjöberg (1916–1995), kyrkoherde och målare
 Erik Sjöberg (1794–1828), poet och författare, känd som "Vitalis"
 Erik Sjöberg (målare) (1911–1995), yrkeslärare och målare
 Erik Sjöberg (tecknare) (1885–1961), yrkesmålare, målare och tecknare
 Ernst Sjöberg (1861–1911), tandläkare

F
 Filip Sjöberg (född 2000), fotbollsspelare
 Finn Sjöberg (född 1951), gitarrist och civilingenjör
 Folke Sjöberg, flera personer
 Folke Sjöberg (1930–1980), präst
 Folke Sjöberg (målare) (född 1930), målare och tecknare
 Folke Sjöberg (tecknare) (1927–1973), reklamtecknare och målare
 Franz Sjöberg (1818–1891), jurist och tidningsman
 Fred Sjöberg (född 1953), sångare, dirigent, musikadministratör
 Fredrik Sjöberg, flera personer
 Fredrik Sjöberg (fotograf) (född 1974)
 Fredrik Sjöberg (författare) (född 1958), författare, översättare, biolog
 Fredrik Sjöberg (konstnär) (1877–1948), ritare och målare
 Fredrik Sjöberg (musiker) (1824–1885)

G
 Gitta-Maria Sjöberg  (född 1957), operasångerska, sopran
 Gunnar Sjöberg (1909–1977), skådespelare
 Gunnar Sjöberg (präst) (född 1957), präst och författare
 Gunnel Sjöberg (född 1956), kristen sångare och musiker
 Gustaf Sjöberg, flera personer
 Gustaf Sjöberg (arkitekt) (1837–1897), arkitekt
 Gustaf Sjöberg (filosof) (1844–1931), filosof och pedagog
 Gustaf Sjöberg (operasångare) (1870–1948), operasångare
 Gustaf Sjöberg i Skövde (1861–1927), tidningsman och politiker
 Gustav Sjöberg (1913–2003), fotbollsspelare
 Gustav Adolf Sjöberg (1865–1937), sportskytt
 Göran "Flygis" Sjöberg (född 1960), ishockeyspelare
 Gösta Sjöberg (1880–1967), tidningsman och författare

H
 Hans Sjöberg (född 1962), regissör och dramatiker
 Henriette Sjöberg (1842–1915), konstnär
 Henrik Sjöberg (1875–1905), läkare och idrottsman
 Henry Sjöberg (1928–2004), folkdansare och pedagog
 Holger Sjöberg (1904–1953), skådespelare och sångare

J
 J.F. Sjöberg (aktiv på 1700-talet), tecknare och miniatyrmålare
 Jalmar Sjöberg (född 1985), brottare
 Jesper M. Sjöberg (född 1978), sångare, skådespelare och komiker
 Johan Sjöberg, flera personer
 Johan Sjöberg (fotbollsspelare) (född 1980)
 Johan Sjöberg (författare) (född 1974), rollspelskonstruktör
 Johan Sjöberg (musiker) (född 1971), musiker, producent och låtskrivare
 Johan Sjöberg (ämbetsman) (1816–1897), ämbetsman och politiker
 Johan Sjöberg i Bodaryd (1837–1929), hemmansägare och politiker
 Johan Magnus Sjöberg (född 1953), tonsättare, organist, kördirigent
 Johanna Sjöberg (född 1978), simmare
 Jonathan Sjöberg (född 1971), manusförfattare och regissör
 Josabeth Sjöberg (1812–1882), konstnär
 Jörgen Sjöberg (född 1972), komiker och skådespelare

K
 Karin Sjöberg (född 1957), skådespelare
 Karl Gustaf Sjöberg (1876–1931), ingenjör
 Katarina Sjöberg (född 1954), sportreporter och programledare
 Kjell Sjöberg, flera personer
 Kjell Sjöberg (backhoppare) (född 1937), backhoppare
 Kjell Sjöberg (pastor) (1933–1997), pastor, författare och profet
 Knut Sjöberg, flera personer
 Knut Sjöberg (apotekare) (1860–1949)
 Knut Sjöberg (präst) (1875–1962)
 Knut Sjöberg (kemist) (1896–1975), biokemist, professor

L
 Lars Sjöberg (född 1941), konsthistoriker och författare
 Lars-Erik Sjöberg (1944–1987), ishockeyspelare
 Lena Sjöberg (född 1970), serietecknare och illustratör
 Lennart Sjöberg (1939–2021), psykolog, professor
 Lennart Sjöberg (silversmed) (född 1943)
 Lina Sjöberg (född 1973), teolog och författare
 Linus Sjöberg (född 1994), fotbollsspelare
 Lotta Sjöberg (född 1974), illustratör och serietecknare

M
 Magnus Sjöberg (född 1927), jurist
 Maja Sjöberg (1914–2012), konstnär
 Maria Sjöberg (född 1960), historiker
 Marlene Sjöberg (född 1981), fotbollsspelare
 Mikael Sjöberg (född 1967), ämbetsman och politiker

N
 Nils Sjöberg (1871–1914), författare
 Nils Lorens Sjöberg (1754–1822), ämbetsman och poet

O
 Olof Sjöberg (1891–1964), militär
 Oskar Sjöberg (1906–1981), skådespelare
 Oskar Sjöberg (konstnär) (1896–1988), järnvägstjänsteman, målare och tecknare
 Otto Sjöberg (född 1962), tidningsman

P
 Patrik Sjöberg (född 1965), friidrottare
 Paul Sjöberg (1891–1972), präst
 Per-Olof Sjöberg; flera personer
 Per-Olof Sjöberg (företagsledare) (1936–2012), företagsledare
 Per-Olof Sjöberg (friidrottare) (född 1950), friidrottare

R
 Ragnar Sjöberg, flera personer
 Ragnar Sjöberg (militär) (1886–1975), generalmajor
 Ragnar Sjöberg (kulturhistoriker) (1889–1937), översättare
 Rasmus Sjöberg (född 1990), motocrossförare
 Richard Sjöberg, flera personer
 Richard G:son Sjöberg (1890–1960), friidrottare, bowlingspelare och idrottsledare
 Rickard Sjöberg (född 1969), journalist, föredragshållare, programledare i TV
 Rickard L Sjöberg (född 1965), läkare, minnespsykologisk och neurokirurgisk forskare
 Robert Sjöberg (1907–1974), elektroingenjör och målare

S
 Saga Sjöberg (1911–1997), skådespelare och sångare
 Stanley Sjöberg (född 1936), pingstpastor 
 Sten Sjöberg (1909–2004), författare, debattör och fackföreningsman
 Stig Sjöberg (född 1944), musiker poch sångare
 Stig Sjöberg (skulptör) (1909–1985), teckningslärare, konsthantverkare och skulptör
 Svante Sjöberg (1873–1935), dirigent och tonsättare
 Sven Sjöberg (akativ på 1700-talet), skulptör och målare
 Sven-Gösta Sjöberg (1911–1985), överläkare och tecknare

T
 Tage Sjöberg (1901–1966), pingstpastor, missionär och författare
 Tage Sjöberg (handbollsspelare) (1912–1995), polisman och handbollsspelare
 Thomas Sjöberg (född 1952), fotbollsspelare
 Thomas Sjöberg (journalist) (född 1958), journalist och författare
 Tore Sjöberg (1915–1980), producent och regissör
 Torsten Sjöberg (1910–1944), speedwayförare

U
 Ursula Sjöberg (född 1941), konsthistoriker och författare

W
 Willie Sjöberg (1911–1984), skådespelare

Å
 Åke Sjöberg (1924–2014), assyriolog
 Åke Sjöberg (arkitekt) (1898–1971)
 Åsa Sjöberg (född 1964), journalist och filmproducent

Ö
 Örjan Sjöberg (född 1958), professor i ekonomisk geografi

Källor

Svenska efternamn